Владимир Борисович Голованов (1924—1997) — специалист в области управления противокорабельным ракетным оружием, лауреат Государственной премии СССР (1983).

Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (ныне - ГУАП) по специальности «Радиотехника» (1949).

С 1953 по 1994 год работал в ЦНИИ «Гранит»: старший инженер (1953), ведущий инженер (1958), зам. начальника лаборатории (1962), начальник комплексной лаборатории по новой тематике (1963), начальник технологического отдела (сектора) (1969), ведущий научный сотрудник (1987).

Зам. главного конструктора  корабельной и бортовой аппаратуры систем управления «Аргумент-Антей», «Аргон» (1956-1963). Зам. научного руководителя НИР «Утро-2».

Главный конструктор системы управления и наведения противокорабельного крылатого комплекса П-50 / П-700 Гранит - SS-N-19 SHIPWRECK (1969-1973).

Кандидат технических наук (1958), учёное звание — старший научный сотрудник.

Автор печатных работ, имеет авторские свидетельства на изобретения.

Лауреат Государственной премии СССР (1983). Награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Источники 
 Они были первыми (о выпускниках ЛИАП 1948–50 годов) /В. С. Бабенко. – СПб.: ГУАП, 2013. – 48 с.: ил.
 Словарь биографический морской. Виталий Дмитриевич Доценко. Изд-во «ЛОГОС», 2000 — Всего страниц: 455
 https://www.docme.ru/doc/4255950/babenko 
 https://oboron-prom.ru/page,21,predpriyatiya-41-60.html

Выпускники Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения